Winnebago Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Winnebago Township (Illinois)
 Winnebago Township (Minnesota)
 Winnebago Township (Nebraska)